Василий Маркевич:
 Маркевич, Василий Иванович (1853—1916) — русский судебный и общественный деятель, сенатор.
 Маркевич, Василий Петрович (род. 1958) — белорусский политик и деятель сельского хозяйства, член Совета Республики 6-го созыва (с 2016).